Brodin ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Brodin (1934–2014), französischer Fechter
 Daniel Brodin (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Elin Brodin (* 1963), norwegische Schriftstellerin
 Emilia Brodin (* 1990), schwedische Fußballspielerin
 Gösta Brodin (1908–1979), schwedischer Segler
 Helena Brodin (* 1970), schwedische Seglerin
 Jacques Brodin (1946–2015), französischer Fechter
 Jonas Brodin (* 1993), schwedischer Eishockeyspieler